Кулегу (кайт. Кьулегу, ) — село в Кайтагском районе Дагестана.

География 
Село Кулегу расположено на высоте 477 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Джинаби, Карацан, Хадаги, Машаты, Джибахни, Рука, Гурхунь.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района